Кузне́цкая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кузнецкая улица — улица в Волгограде.
Кузнецкая улица — улица в Петровске.
 Кузнецкая улица — улица в Пскове.
 Кузнецкая улица — улица в городе Самаре.
 Кузнецкая улица — улица в Саранске.
 Кузнецкая улица — название Новокузнецкой улицы в Москве до 1922 года.
 Кузнецкая улица — название улицы Кузнецкий Мост в Москве до XVIII века.
 Кузнецкая улица — улица в Мысках Кемеровской области.

Украина  
 Кузнецкая улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Кузнецкая улица — улица в Алма-Ате.

См. также